Petar Popović (Belgrad, Iugoslàvia, 1979), jugador de bàsquet.
 Vladimir Popović (Podgorica, 1976), futbolista montenegrí.